Иванчицы — название населённых пунктов на Украине:

 Иванчицы — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Иванчицы — село в Заречненском районе Ровненской области.